Синоп  — гражданский аэропорт Синопа, расположенный в 8 километрах от него по шоссе  на черноморском побережье Турции. Имеет одну взлётно-посадочную полосу с бетонным покрытием, рядом с которой в 1993 году было построено здание аэровокзала. Изначально код аэропорта ИАТА был SIC, но в 2012 году сменился на NOP.

В период Холодной войны на аэродроме располагалась авиационная база блока НАТО, на которой базировалась разведывательная авиация американских ВВС.

Примечательно также, что в период Холодной войны на Синопском аэродроме по меньшей мере 4 раза садились советские авиалайнеры:
 15 октября 1970 года — Ан-24Б борт СССР-46256, угнанный отцом и сыном Бразинскасами .
 27 октября 1970 года — Лет Л-200А «Морава» борт СССР-34401, угнанный двумя двоюродными братьями Николаем Гилевым и Виталием Поздеевым .
 13 ноября 1970 года — Ил-14П борт СССР-41867, доставивший пилота и инженера для перегонки предыдущего самолёта.
 7 ноября 1982 года — Ан-24Б борт СССР-47786, угнанный тремя братьями: родные Виталий и Борис Шмидт и двоюродный Артур Шуллер .

Авиакомпании и направления

Примечания 

Транспортные здания и сооружения, построенные в 1993 году
1993 год в Турции
Появились в 1990-е годы в Турции
Аэропорты Турции
Здания и сооружения Синопа
Транспорт Синопа